

Sigle 
 Det Norske Veritas – istituto di certificazione

Codici 
 DNV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto VERMILION COUNTY, Danville (Illinois), Stati Uniti
 DNV – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Aeroflot-Don, Aeroporto di Rostov sul Don, Russia